Le Championnat du monde masculin de volley-ball des moins de 21 ans a été organisé en Iran et s'est déroulé du 23 au 31 août 2003.

Compétition

Tour préliminaire

Poule A

Poule B

Poule C

Poule D

Barrages

Vainqueurs de poule

Éliminatoires entre  et 3

Phase finale

Places 5 à 8

Places 1 à 4

Distinctions 

Meilleur marqueur : Mohammad Soleimani 
Meilleur attaquant : Matej Kaziyski 
Meilleur contreur : Andreï Achtchev 
Meilleur serveur : Danail Milushev 
Meilleur passeur : Alexei Babechine 
Meilleur défenseur : Nikola Rosic 
Meilleur receveur : Farhaf Zarif Ahangaranevarzandeh

Classement final

Liens internes 
Championnat du monde masculin de volley-ball des moins de 21 ans

2003
Volley-ball masculin moins de 21 ans
Volley-ball masculin moins de 21 ans Monde 2003
Monde masculin moins de 21 ans 2003
Monde masculin moins de 21 ans
2003 en Iran